Argoed – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Clun
 Argoed – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Kinnerley